Osoby o tym nazwisku:
 Aleksiej Szybajew – radziecki polityk
 Joazaf (Szybajew) – prawosławny biskup